Михаил Шнейдер: Шнейдер, Михаил Александрович (1957—2020) — израильский учёный и переводчик.
 Шнейдер, Михаил Яковлевич (род. 1948) — российский политик.